Жан Болла́к (; 15 марта 1923 — 4 декабря 2012) — французский филолог, философ, историк греческой философии, переводчик. Писал на французском и немецком языках.

Биография 
Родился в 1923 году в Страсбурге в эльзасской еврейской семье. Учился в Базеле. С 1945 живёт в Париже. Слушал лекции А. Койре, Э.Жильсона, А. И. Марру. Защитил диссертацию под руководством Пьера Шантрена. В 1958—1992 — профессор греческой литературы и философии в Лилльском университете. Был приглашённым профессором в Принстоне, в Свободном университете Берлина (1955—1958, 1966), где, в частности, читал курс о поэзии и поэтике Пиндара по приглашению П.Сонди (позднее он разбирал и публиковал его архив). В 1968—1975 по приглашению Пьера Бурдьё и Жака Деррида преподавал в Эколь Нормаль.

Жена — филолог-классик Майотт Боллак.

Творчество и творческие связи 
Развил оригинальный вариант философской и филологической герменевтики, внеся в неё понимание современной поэзии, практический опыт её переводов. Перевел и прокомментировал сочинения досократиков (Эмпедокл, Гераклит, Эпикур), трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида, стихи Гёльдерлина, Целана, труды П.Сонди на французский язык, стихи Пьера Эмманюэля на немецкий. Дружил с Целаном, Андре Френо, Андре дю Буше и другими поэтами, не раз писал об их стихах, а также о творчестве Сен-Жон Перса, переводах М. Юрсенар, театре Шекспира, Гофмансталя и Х.Мюллера, хореографии А. Прельжокажа, скульптурах А.Феноза. Сотрудничал с А.Мнушкиной.

Избранные труды 
 Empédocle 1-3 (1965—1969, введение, издание и перевод, комментарий)
 Héraclite ou la séparation (1972, в соавторстве с Хайнцем Виссманном)
 Pierre de coeur, Un poème inédit de Paul Celan (1991)
 La naissance d’Oedipe (1995, перевод и комментарий трагедии Софокла)
 La Grèce de personne: les mots sous le mythe (1997)
 La mort d’Antigone. La tragédie de Créon (1999)
 Sens contre sens. Comment lit-on ? Entretiens avec Patrick Llored (2000)
 Poésie contre poésie (Celan et la littérature) (2001)
 L’écrit. Une poétique dans l’œuvre de Paul Celan (2003)
 Dionysos et la tragédie (2005)

Публикации на русском языке 
 Рильке в поэтическом творчестве Целана. Музыка лагерей// Пауль Целан. Материалы, исследования, воспоминания. Т.II. Комментарии и мемуары. Москва: Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2007, с. 58-79, 136—148

Литература 
 Dossier: Jean Bollack I—II/ A. Pons, P. Llored, ed.// Quimera. Revista de literatura, 2001, № 201, р.21-58; № 202, р.20-39

Ссылки 
 Официальный сайт

Философы Франции
Филологи Франции
Переводчики Франции
Антиковеды Франции
Многоязычные писатели
Выпускники Базельского университета